EW 58 war die Bezeichnung für

PKP-Baureihe EW58, elektrischer Triebwagen der PKP
EW 58 (Einfamilienhaus), typisiertes Eigenheim in der DDR nach Entwurf von Wilfried Stallknecht

Abkürzung